Bicak ist der Familienname folgender Personen:
 Mário Bicák (* 1979), slowakischer Fußballspieler
 Stanislav Bičák, tschechoslowakischer Schwimmer